Fuscidea — рід грибів родини Fuscideaceae. Назва вперше опублікована 1972 року.

Класифікація 
До роду Fuscidea відносять 71 видів:

Примітки

Джерела 
 Wirth, V; Vězda, A. 1972. Zur Systematik der Lecidea cyathoides-Gruppe. Beiträge zur Naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland. 31:91-92 - P.92

Роди грибів
Леканороміцети